Pemuxtitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pemuxtitla, Hidalgo, 
 Pemuxtitla, Veracruz, Chicontepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar